Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

17501–17600. • 17601–17700. • 17701–17800. • 17801–17900. • 17901–18000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája